

События 
 Отмена крепостничества в Дании.
 Основан Уктусский завод — первый в черте Екатеринбурга.
 8 марта — умер король Англии Уильям (Вильгельм III); принцесса Энн (Анна Стюарт) становится королевой Англии, Шотландии и Ирландии.
 11 марта — выпущена первая англоязычная ежедневная газета «The Daily Courant».
 1702—1714 — королева Англии Анна.
 Апрель — сильное похолодание во Франции. Виноградники замёрзли между Сеной и Луарой.
 4 мая — начало войны между Францией и Испанией с одной стороны и Англией с другой.
 1702—1713 — война Франции с Голландией.
 Октябрь — сэр Джордж Рук не в состоянии взять Кадис, но захватил сокровища испанского флота и уничтожил французские и испанские военные корабли. Джон Черчилль вынудил Льеж сдаться.
 25 июня — премьера оперы Иоганна Йозефа Фукса L’Offendere per amore overo la Telesilla
 16 сентября — император Леопольд I объявил войну Франции, Кёльну и Баварии.
 11 октября — Пётр I отбил Орешек у шведов и основал Шлиссельбургскую крепость.
 19 октября — премьера оперы Райнхарда Кайзера Sieg der fruchtbaren Pomona в театре в Gansemarkt в Гамбурге.
 22 октября — во время Северной войны 1700—1721 русские войска во главе с Петром I овладели крепостью Нотебург. Пётр I дал крепости название Шлиссельбург.
 24 октября — русские войска взяли шведскую крепость Нотебург.
 11 ноября — отряд запорожских казаков освободили от польской осады Белую Церковь.
 26 ноября — генерал Ф. Головин стал первым русским, удостоенным титула графа.
 27 ноября — генерал-адмирал Ф. А. Головин, сподвижник Петра I, первым из русских удостаивается графского титула.
 14 декабря — Джон Черчилль стал герцогом Мальборо.
 28 декабря — Пётр I подписал указ о создании первой русской печатной газеты «Ведомости».
 1702—1747 — правление в Голландии без штатгальтера.
 Начало восстания камизаров в провинции Лангедок, в районе Севеннских гор. Участники были гугенотами. Они захватили около трети Лангедока.
 1702—1739 — герцог Шлезвиг-Гольштейна Карл-Фридрих.
 Присоединение к Пруссии Лингена.
 Поход Карла XII в Польшу. Занятие Ковно, Варшавы и Кракова.
 14 мая — шведские войска заняли Варшаву во время Второй северной войны.
 19 июля — шведские войска заняли Краков.
 Взятие русскими войсками Нотебурга и Ниеншанца в Ингрии, Мариенбурга и Гуммельсгофа в Лифляндии.
 1702—1711 — хан Бухары Убайдулла.
 Чума в Бенгалии в Индии.
 15 декабря — сорок семь ронинов, прежде служивших Асано Наганори, напали на поместье Киры Кодзука-но-Сукэ и убили его, мстя за своего господина. Их демонстрация идеалов морального кодекса самураев стала национальной легендой.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1702 году
 14 января — Накамикадо, 114 император Японии (ум. в 1737)
 27 марта —  Иоганн Эрнст Эберлин, немецкий композитор и органист (ум. в 1762)
 2 мая — Фридрих Кристоф Этингер, немецкий теолог (ум. в 1782)
 2 июня — Петер Гервин фон Франкен-Сирсдорф, генеральный викарий в Кёльне (ум. в 1763)
 19 июня — Фридрих Август Граф Рутовский, саксонский фельдмаршал (ум. в 1764)
 31 июля — Жан Денис Аттирет, французский миссионер-иезуит и художник (ум. в 1768)
 7 августа Ehrenreich Gerhard Coldewey, немецкий учёный, юрист, поэт и знаток Восточно-Фризской истории и конституции, монет восточной Фрисландии (ум. в 1773)
 6 октября — Филипп Эрнст Людерс, реформатор сельского хозяйства, педагог и аграрный экономист. (ум. в 1786)
 25 октября — Кристоф II фон Dohna-Schlodien, прусский генерал (ум. в 1762)
 10 декабря — Мориц Адольф фон Сахсен-Цайц, епископ Leitmeritz и каноник в Кёльне (ум. в 1759)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1702 году

 8 марта — Вильгельм III Оранский — король Англии, Шотландии и Ирландии (родился в 1650)
 27 апреля — Жан Барт, был корсаром из Дюнкерка на службе французского короля Людовика XIV. (родился в 1650)
 3 августа — Антонио della Porta, итальянский архитектор (родился примерно в 1631)
 28 сентября — Роберт Спенсер, 2-й Граф Сандерленда, английский государственный деятель (родился 1640)
 17 октября — Вальрад Нассау-Узингенский (род. 1635), военачальник, граф, принц, основатель Узингенской ветви Нассауского дома.
 4 ноября — Джон Бенбоу, английский адмирал (родился в 1653)

См. также